Tapocyon (Тапокион - „пас из Тапо кањона”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Tapocyon су по величини достизале димензије данашњег којота.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Tapocyon су биле предатори који су се пењали по дрвећу и тамо вребали свој плијен.

Систематика

Историја класификације 
Род Tapocyon је у прошлости био уврштаван унутар изумрли породица Viverravidae и Miacidae, али је касније препознат као представник кладуса Carnivoraformes. Међутим, у истраживању из 2016. године је род Tapocyon био уврштен као примитивни представник мачколике звијери, али у истраживању из 2021. године је ова класификација оповргнута.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tapocyon.

Временска распрострањенст рода Tapocyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце

Литература 

 Clark, John (1939.) "Miacis gracilis, a new carnivore from the Uinta Eocene." Annals of The Carnegie Museum 27, 349-370
 
 J. J. Hooker (1986.) "Mammals from the Bartonian (middle/late Eocene) of the Hampshire Basin, southern England." Bulletin of the British Museum (Natural History) 39(4):191-478
 Donald R. Prothero and Robert J. Emry (1996.) The Terrestrial Eocene-Oligocene Transition in North America 
 
 
 

†
Изумрли сисари Северне Америке